Гидроксид рутения(II) — неорганическое соединение, гидроксид металла рутения с формулой Ru(OH),
коричневый осадок,
не растворяется в воде.

Получение 
 Действие щелочей на хлорид рутения(II):

Физические свойства 
Гидроксид рутения(II) образует коричневый осадок,
не растворяется в воде.

Химические свойства 
 Малоустойчив, легко окисляется:

См. также 
 Гидроксид рутения(IV)
 Гидроксид рутения(III)

Литература 
 

рутения
Соединения рутения по алфавиту